Neil Goldman – sceneggiatore e produttore televisivo statunitense
 Neil Goldman – personaggio della serie animata I Griffin